Einenkel ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Einenkel (1853–1930), deutscher Anglist
 Manfred Einenkel (1919–?), deutscher Funktionär und Politiker (LDPD) 
 Rainer Einenkel (* 1954), deutscher Gewerkschafter
 Rico Einenkel (* 1978), deutscher DJ- und Musikproduzent, siehe Stereoact